

Algemeen 
bouquet (geur), de compositie van geuren van genotmiddelen
voorschot dat koper aan verkoper betaalt bij de ondertekening van de verkoopakte van een woning op lijfrente  
Bouquetreeks, een romantische boekenreeks van Harlequin Enterprises

Plaatsnamen 
Bouquet (Gard), een gemeente in het Franse departement Gard
Bouquet (Santa Fe), een plaats in Zuid-Amerika

Persoonsnamen 
Camille Bouquet, een Franse wielrenner
Carole Bouquet, een Franse actrice

Zie ook 
boeket (doorverwijspagina)